Rasvaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rasvaluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Rasvaluoto (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar